Birge ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus Albert Birge (1847–1929), kanadischer Industrieller
 Edward Asahel Birge (1851–1950), US-amerikanischer Zoologe

Birge kann sich ferner auf folgende im National Register of Historic Places gelistete Objekte beziehen:

 Birge-Beard House, Jefferson, Texas (ID-Nr. 70000754)
 Birge-Horton House, Buffalo, New York (ID-Nr. 04000703)